Лео фон Зекендорф (, полное имя ; ) — немецкий поэт.

В 1798 году поступил на службу в Веймаре, где в обществе Гёте, Шиллера и Виланда развился его поэтический талант; в 1802 году был в Штутгарте обвинен в политическом преступлении и заключён на три года в крепость. Погиб на поле сражения во время войны Австрии с Наполеоном. Зекендорф опубликовал «Blüten griechischer Dichter» (Веймар, 1800); «Neujahrstaschenbuch von Weimar für 1801» и др.

Примечания

Ссылки 
 

Поэты Германии
Немецкие поэты
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах